Arnau Bravo i Dorado (Barcelona, Cataluña, España, 29 de marzo de 2002) conocido deportivamente como Arnau Bravo, es un futbolista español que juega como extremo izquierdo. Actualmente forma parte de la CE Carroi de Segunda División de Andorra.

Trayectoria deportiva
Arnau desarrolló su etapa formativa desde temprana edad en diferentes clubes base de Cataluña. Comenzó en la escola del Fútbol Club Barcelona, para posteriormente pasar por otras canteras como la del CF Cubelles, Club Gimnàstic de Tarragona, Escola Fútbol Gavà, E.A. Vilafranca o el Club de Futbol Vilanova. Más tarde, como juvenil, formó parte del  Unió Esportiva Castelldefels y en última instancia en el conjunto U19 del CF Can Vidalet.

En la temporada 2020/2021, su primer año como sénior, ficha por un año en el Club Esportiu Europa B para competir en Segunda Catalana acabando como tercer clasificado.

Para la campaña 2021/2022 entra en las filas de La Cosecha Fútbol Club del grupo 17 de la Cuarta Catalana finalizando la competición como sexto clasificado ese curso.

En verano de 2022 firma contrato profesional con el Club Esportiu Carroi  para competir esa campaña en la Segunda División de Andorra, haciendo su debut oficial en el encuentro correspondiente a la primera jornada de liga en el empate a cero ante la Unió Esportiva Santa Coloma B y anotando por primera vez en la competición en la segunda jornada de liga en la victoria por 1-5 contra Fútbol Club Santa Coloma B.

Carrera deportiva

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Ficha oficial de Arnau Bravo en Federación Andorrana de Fútbol
 

Nacidos en 2001
Futbolistas de Barcelona
Futbolistas del CE Carroi